

Моравін — село в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Моравін — село в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства